Il singolare del torneo di tennis Delray Beach WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Peter McNamara 6–4, 4–6, 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 José Luis Clerc (quarti di finale)

 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Peter McNamara (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Delray Beach WCT 1982